Ботошань — румунська вимова міста Ботошани в румунській частині Буковини;
 Ботошані — жудець в Румунії.